Гімн Лито́вської РСР () — державний гімн Литовської Радянської Соціалістичної Республіки в 1950—1988.

Історія 
Після входження Литви в склад СРСР в 1940—1941 і в 1944—1950 як державний гімн використовували «Інтернаціонал».

Автор тексту гімну Литовської РСР — поет Антанас Венцлова, автори музики — композитори Баліс Дваріонас і Йонас Швядас.

В ході кампанії за викорінювання культу особи Сталіна другий куплет був замінений текстом поета Вациса Реймеріса, щоб усунути з гімну згадку про нього.

Литовський текст 
 Tarybinę Lietuvą liaudis sukūrė,
 Už laisvę ir tiesą kovojus ilgai.
 Kur Vilnius, kur Nemunas, Baltijos jūra,
 Ten klesti mūs miestai, derlingi laukai.

 Tarybų Sąjungoj šlovingoj,
 Tarp lygių lygi ir laisva,
 Gyvuok per amžius, būk laiminga,
 Brangi Tarybų Lietuva! 

 Į laisvę mums Leninas nušvietė kelią,
 Padėjo kovoj didi rusų tauta.
 Mus Partija veda į laimę ir galią,
 Tautų mūs draugystė kaip plienas tvirta.

 Tarybų Sąjungoj šlovingoj,
 Tarp lygių lygi ir laisva,
 Gyvuok per amžius, būk laiminga,
 Brangi Tarybų Lietuva! 

 Tėvynė galinga, nebijom pavojų,
 Tebūna padangė taiki ir tyra.
 Mes darbu sukursim didingą rytojų,
 Ir žemę nušvies komunizmo aušra.

 Tarybų Sąjungoj šlovingoj,
 Tarp lygių lygi ir laisva,
 Gyvuok per amžius, būk laiminga,
 Brangi Tarybų Lietuva!

Посилання 
 MP3 вокальна версія 
 MIDI

Л
Литовська РСР